Lille Valby kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Lille Valby (Nørrevang Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Nørrevang Sogn, Slagelse Kommune
 Lille Valby (Ågerup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Ågerup Sogn, Roskilde Kommune